French Camp kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
French Camp (Californië)
French Camp (Mississippi)